

Села

Кутузовка — Донецька область, Добропільський район

Кутузовка — , Червенський район

Кутузовка — , Шербакульський район